Топия () — албанская фамилия.

 Топия — знатный албанский род.

 Елена Топия — албанская принцесса.

 Карл Топия — принцепс и великий граф Албании.
 Джиержи Топия — правитель княжества Албания.

 Тануш Топия — албанский феодал XV века.